Ижсталь:

 «Ижсталь» — предприятие чёрной металлургии в Ижевске, производитель специальных марок стали и нержавеющего сортового проката.
 «Ижсталь» — крытое спортивное сооружение, расположенное в городе Ижевске.
 «Ижсталь» — команда по хоккею с шайбой из города Ижевска.

См. также 
 Ижевская Сталь